Autichamp est une commune française, située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.
 Jean Thérèse Louis de Beaumont, marquis d'Autichamp, né en 1738 à Angers et mort le  à Saint-Germain, était un général français qui servit aussi dans l'armée des émigrés, en Vendée et pour la Russie .